Die Fotbollsallsvenskan 1975 war die 51. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 26. Oktober 1975 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Vorjahresdoublesieger Malmö FF konnte sowohl den Von-Rosens-Pokal als Meister als auch den Svenska Cupen durch einen 1:0-Erfolg über Djurgårdens IF verteidigen. Mit GIF Sundsvall stieg wie in den Vorjahren abermals ein Aufsteiger in die Division 2 ab. Der Klub wurde von GAIS in die Zweitklassigkeit begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Jan Mattsson von Östers IF verteidigte seinen Titel als schwedischer Torschützenkönig und wurde zum dritten Mal in Folge bester Torschütze der Allsvenskan. Dies war vorher nur zwischen 1952 und 1954 Karl-Alfred Jacobsson gelungen.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1975